Андрущенко Віктор Вікторович — український та білоруський хокеїст
 Андрущенко Віктор Вікторович — український освітянин і науковець